La plantation Parlange est une des plus anciennes plantations de Louisiane bâtie vers 1750 près de Fausse rivière.

Architecture 
La plantation Parlange qui a été construite en 1750 au sud-est de l’État de Louisiane est un exemple classique d’une grande plantation coloniale française aux États-Unis. 
Elle est caractéristique des maisons de Louisiane à deux étages. Le rez-de-chaussée est bâti en briques avec des piliers en briques qui supportent la véranda du premier étage. La construction de la maison ainsi que les briques ont été faits par les esclaves de la plantation. Les murs extérieurs et intérieurs sont enduits d’un mélange de boue, de sable, de mousse espagnole, de poils d’animaux puis sont peints. Le rez-de-chaussée et le deuxième étage mansardé contiennent les pièces de service. Les cloisons intérieures, planchers et plafonds ont été construites en cyprès chauve qui formaient une forêt sur laquelle l’habitation a été construite. La maison était entourée d’un jardin classique détruit pendant la Guerre civile américaine. Le jardin possède deux pigeonniers octogonaux et un cimetière des animaux.

Historique 
La plantation a été bâtie par Vincent de Ternant, marquis de Dainville sur Meuse. Le marquis de Ternant reçut le territoire de la plantation par un don de la couronne de France en 1750 et développe les 10000 acres de terrain (40 km²) qui font face à Fausse Rivière. Quand le fils de Vincent, Claude hérite de la plantation, il change la culture principale qui était l’indigo pour la canne à sucre et le coton. À la mort de Claude de Ternant, sa seconde femme, Virginie se remarie avec un Français, le colonel Charles Parlange qui laisse son nom à la plantation. Ensemble, ils ont un fils, lui aussi prénommé Charles qui survécut à la guerre civile et fit une brillante carrière comme sénateur de l’État de Louisiane, District Attorney, Lieutenant-Gouverneur, juge fédéral et finit Juge à la cour suprême de Louisiane. Pendant la guerre de Sécession, Parlange servit alternativement de quartier général aux soldats de l’Union sous les ordres du Général Nathaniel Banks ainsi qu’aux Confédérés du Général Richard Taylor. Quand Virginie mourut, Charles et son épouse déménagèrent à la Nouvelle-Orléans et Parlange fut abandonnée à un régisseur pendant plus de vingt ans. C’est le fils de Charles, Walter qui quitta la Nouvelle-Orléans et repris une vie de planteur. Aujourd’hui, le domaine de Parlange couvre une superficie de 1500 acres (6 km²). La culture de la canne à sucre subvient toujours à l’entretien du domaine. Les descendants de Vincent de Ternant, le bâtisseur président toujours aux destinées du domaine. La maison est ouverte au public. Elle se situe entre la Louisiana Highway 1 et la  Louisiana Highway 78.

Littérature 
La plantation Parlange ainsi que ses occupants ont inspiré l'écrivain Maurice Denuzière pour sa célèbre saga historique Louisiane. On reconnait aisément dans les romans les lieux et les personnages évoqués.

Notes et références

Liens externes 
 
 https://web.archive.org/web/20110308014616/http://tps.cr.nps.gov/nhl/detail.cfm?ResourceId=930&ResourceType=Building 

Maison en Louisiane
Plantation en Louisiane
Plantation classée National Historic Landmark
Maison classée National Historic Landmark
National Historic Landmark en Louisiane
Registre national des lieux historiques en 1970
National Historic Landmark en 1974
Paroisse de la Pointe Coupée